Карл Иоганнес Фердинанд Клаус (;  — , ) — немецкий органист и хоровой дирижёр.

Жил и работал в Лейпциге, органист церкви Святого Иоанна, в 1867—1875 гг. одновременно возглавлял Лейпцигскую певческую академию.

В 1870 г. принял участие в конкурсе на место органиста в петербургской Лютеранской церкви Святых Петра и Павла, предоставив из Лейпцига отличные рекомендации, однако церковный совет предпочёл ему уже знакомого Луи Гомилиуса. В 1878 г. занял место органиста в другой санкт-петербургской лютеранской церкви — Святой Екатерины, где и работал до конца жизни.

Жена, Клара Клаус (урождённая Шмидт; 1843—1922) — участница женского движения, сестра Августы Шмидт. Училась в Лейпцигской консерватории у Франца Бренделя, выступала в молодости как вокалистка. Дочь, Маргарете Клаус (1876—1972) — пианистка.

Примечания 

Органисты Германии
Хоровые дирижёры Германии
Академические музыканты Германии